Хамер-банна — один из омотских языков. Распространён в Эфиопии (Область Народностей Южной Эфиопии, зона Южное Омо; а также Оромия, зона Борено; 73,5 тыс. носителей по данным 2007 года). Распадается на два основных диалекта — хамер (46,5 тыс. носителей) и банна (27 тыс. носителей).

Письменность хамер-банна базируется на эфиопской графической основе:

Примечания 

Языки Эфиопии
Омотские языки